Álvaro Aparecido Pacheco ou simplesmente Álvaro (São Paulo, ) é um compositor, percussionista e cantor de música popular brasileira.

Percussionistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade de São Paulo